Petääsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Petääsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,78, long 29,08), 
 Petääsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,99, long 28,67), 
 Petääsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,71, long 29,37), 
 Petääsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,83, long 29,40), 
 Lehtisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,71, long 27,86), 
 Petääsaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 

Robotskapade Finlandförgreningar